Nyt Demokrati (, NΔ eller Néa Dimokratía, ND, bogstaveligt Ny Republik) et græsk centrum-højre parti, der blev stiftet i 1974 af Konstantinos Karamanlis.

Mellem 1977 og 2012 var Nyt Demokrati og det socialdemokratiske PASOK skiftevis landets største parti. Ved valget den 17. november 1974 fik partiet 54,4 procent af stemmerne. Ved de efterfølgende valg frem til 2007 fik partiet mellem 35 og 47 procent. I 2009 var 33,5 procent, mens partiet fik 18,9 procent ved valget i maj 2012.

Ved valget i juni 2012 fik Nyt Demokrati 1.825.609 stemmer, dette svarer til 29,66 procent, og det gav 129 mandater

Valgresultater

Grækenlands parlament

Europa-Parlamentet 

B 2004 results are compared to the combined totals for ND and POLAN totals in the 1999 election.

Partiets ledere

Referencer 

Politiske partier i Grækenland
Konservative partier
Etableret i 1974
Partier repræsenteret i Europa-Parlamentet